Accelerated Graphics Port — porta para placas gráficas (GPU) em um computador
 Ação Global dos Povos — movimento popular
 Agepê — Antônio Gilson Porfírio, cantor Brasileiro

Desambiguações de siglas